Suckle ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Suckle (* 1969), US-amerikanischer Filmproduzent

Suckle ist der Künstlername von:

 Count Suckle (geboren als Wilbert Augustus Campbell, 1931–2014), jamaikanisch-britischer Musikclubbesitzer und DJ